RTS.FM (РТС.ФМ) — международная интернет-радиостанция, штаб-квартира которой расположена в Москве. Эфир радиостанции наполнен клубной музыкой, создаваемой российскими и международными музыкантами и DJ, играющими в стиле Tech House, Minimal House, минимал-техно, Electronica. Из студий RTS.FM для прямых трансляций и ночных клубов в различных городах мира ежедневно организуются прямые включения живых выступлений артистов — представителей пропагандируемых музыкальных направлений. Круглосуточный эфир RTS.FM полностью состоит из записей прошедших выступлений музыкантов, а также их промо-миксов. Эфир станции сопровождается видеовещанием.

На 1 февраля 2011 года на сайте было зарегистрировано более 19 тыс. пользователей, в студиях RTS.FM выступили более 350 артистов. Контент станции насчитывает тысячи видеосюжетов — записи трансляций, интервью, перфомансов, обучающих программ. Продолжается международная экспансия, анонсировано открытие студии RTS.FM в Канаде.

Радиостанция сотрудничает с российскими и зарубежными музыкальными лейблами и артистами; как арт-проект занимается продвижением молодых исполнителей; объединила вокруг себя сообщество диск-жокеев, музыкантов и ви-джеев, ставших «резидентами» станции. Аудитория станции на 60 % российская. Многие музыканты являются пользователями сайта и общаются со слушателями, также как, например, на MySpace.

Основные сервисы сайта RTS.FM 
Сайт RTS.FM — тематическое сетевое сообщество, объединённое по «клубному» принципу. Основные сервисы сайта открыты для широкой Интернет-аудитории и включают:
 Каталог биографий музыкантов, содержащий ссылки на их выступления в эфире RTS.FM
 Каталог релизов, выпускаемых артистами станции (как правило, на виниле)
 Календарь предстоящих выступлений
 Анонс офлайн и онлайн-мероприятий партнёров
Регистрация на сайте предусмотрена по системе приглашений. После его получения и прохождения регистрации пользователям становятся доступны дополнительные сервисы:
 Фотоальбом (в рамках персональной страницы — «профиля пользователя»)
 Система рейтинга музыкантов и их выступлений
 Возможность просматривать видео и скачивать аудиозаписи прошедших выступлений по запросу
 Возможность отправить 5 приглашений на сайт друзьям (с ростом вклада пользователя в жизнь сайта ему предоставляется возможность пригласить в сообщество дополнительных участников)
Прослушивание интернет-радиостанции возможно как через медиаплеер, так и непосредственно на странице в веб-браузере. Также можно смотреть и слушать прямой эфир и записи выступлений через офлайн-плеер (работает на технологии AIR) или дополнение для браузера Firefox. Ретрансляцию медиаконтента RTS.FM проводят музыкальные интернет-порталы 44100.COM и DJ.RU и также ряд провайдеров локальных сетей связи.

История проекта

2006 год 
История проекта началась в январе 2006 года. Первая версия интернет-радиостанции работала по интернет-адресу www.radiotochka.net.

2008 год 
Рассказывает Дмитрий Грин:

2009 год 
После почти трех лет работы, 11 сентября 2009 года, новая версия станции увидела свет. Официальное открытие состоялось в московском клубе «Пропаганда» на специальной вечеринке. Одновременно была запущена русскоязычная и англоязычная версии сайта.

Цель проекта — показать, что электронная музыка — это не просто развлечение и саундтрек для тусовок в клубах, это настоящее искусство. А сам диджей — это не какой-то там парень, который вертит пластинки. В работе каждого диджея есть свои особенности. У нас их можно увидеть крупным планом. Мы показываем, как создается музыка. Радио RTS.FM — проект, несущий клубную музыкальную культуру в том виде, в каком она задумывалась артистами. Потому что на каждой пластинке всегда есть один трек «для души».

Награды

2008 
 Премия концертного агентства «Primeshow» — номинант в номинации «Интернет-радиостанция года» (как Radiotochka.ru)

2009 
 Russian Dance Music Awards — номинант премии в номинации «СМИ года в категории танцевальная музыка»
 Премия Рунета — лауреат в номинации «Культура и массовые коммуникации», отмечено как «Первое интерактивное радио в России».

Критика

Примечания и ссылки 

Веб 2.0
Интернет-радио
Электронная музыка
Техно
Сайты России
Сайты, появившиеся в 2009 году